Sandy Cove kan verwijzen naar verschillende plaatsen in Canada:

Newfoundland en Labrador 
 Sandy Cove (Eastport), een gemeente op het schiereiland Eastport
 Sandy Cove (Elliston), een dorp in de gemeente Elliston
 Sandy Cove (Great Northern Peninsula), een dorp op het Great Northern Peninsula

Nova Scotia 
 Sandy Cove (Digby), een dorp in Digby
 Sandy Cove (Halifax), een dorp in Halifax
 Sandy Cove (Queens), een dorp in Queens